Алекса́ндровка () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Расположено на реке под названием Кальмиус, на восточном побережье образованного ей Старобешевского водохранилища.

Соседние населённые пункты по странам света 
СЗ: Новый Свет, Кирово, Калинина, Горбачёво-Михайловка (все выше по течению Кальмиуса)

С: —

СВ: Светлое, Вербовая Балка

В: Чумаки

ЮВ: Горбатенко

Ю: Вознесенка (ниже по течению Кальмиуса)

Ю, ЮЗ: Старобешево (ниже по течению Кальмиуса)

З: —

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 678 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424582408. Почтовый индекс — 87212. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87232, Донецкая область, Старобешевский р-н, с. Александровка, ул. Мира, 30в

Примечания

Ссылки 
 Александровка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района